

Акбулатово — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Акбулатово — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Акбулатово — село, Федоровський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоакбулатово
 Староакбулатово